Gestern steht für
 die nahe Vergangenheit
 der vergangene Tag

Siehe auch: